Liutprand van de Longobarden, koning van de Longobarden (712-744)
 Liutprand van Benevento, hertog van Benevento (749-758)
 Liutprand van Cremona (ca. 922-972), Lombardisch historicus, diplomaat en bisschop